Paul Rogers puede referirse a varias personas:
 Paul Rogers (1973-), baloncestista australiano;
 Paul Rogers (1917-2013), actor de cine, teatro y televisión inglés.